Батаља дел 5 де Мајо има више значења:

 Батаља дел 5 де Мајо, Руфино Салазар Родригез (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Батаља дел 5 де Мајо, Хеновева Ернандез Виљануева (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Батаља дел 5 де Мајо, Хесус Ернандез Оливарес (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику